Het Liesbos, een bos bij de buurtschap Lies nabij Breda
 Huize Liesbosch, een voormalig klooster bij Breda
 Stopplaats Liesbosch, een voormalige stopplaats aan de spoorlijn Roosendaal - Breda
 De Liesbosch (buitenplaats), een buitenplaats bij Utrecht
 Het Liesbospark, een park in Utrecht bij de voormalige buitenplaats
 De Liesbosch (zwembad), een voormalig zwembad bij Utrecht
 Laagraven-Liesbosch, een wijk in Nieuwegein
 De Liesbosch (scheepswerf), voormalige scheepswerf in Jutphaas